Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1990 war die vierte Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Clem Jones Centre in Brisbane in Australien statt und wurde von der International Billiards & Snooker Federation veranstaltet.

Der Engländer Peter Ebdon, der im Vorjahr im Halbfinale ausgeschieden war, wurde durch einen 11:9-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Oliver King Weltmeister.

Troy Shaw spielte im Achtelfinale gegen Ebdon mit 103 Punkten das höchste Break des Turniers und zugleich das einzige Century-Break.

Finalrunde

Quellen 

1990
Snookerveranstaltung 1990
Sportveranstaltung in Brisbane
Billardturnier in Australien